Melito peut faire référence à :

Toponymes 
 Melito, une frazione de la commune italienne de Prignano Cilento, dans la province de Salerne, en Campanie ; 
 Melito Irpino, une commune italienne de la province d'Avellino, dans la région Campanie ; 
 Melito di Napoli, une ville italienne de la ville métropolitaine de Naples, dans la région Campanie ; 
 Melito di Porto Salvo, une commune italienne de la province de Reggio de Calabre, dans la région Calabre.

Personnes  
 Melito, pseudonyme de Maurice Miot (1920-1994), artiste peintre français.

Homonymie de toponyme